Музей історичних коштовностей України — музей у Києві
 Музей історичних коштовностей — музей у Львові